

Geografia 
 Distretto rurale di Kahama –  distretto della Tanzania situato nella regione di Shinyanga
 Kahama – municipio dell'Angola appartenente alla provincia di Cunene
 Kahama Mjini – circoscrizione urbana della Tanzania  
 Kahama Nhalanga – circoscrizione rurale della Tanzania

Altro 
 Diocesi di Kahama – sede della Chiesa cattolica in Tanzania